Сабуров — російське прізвище тюркського походження.
 Сабуров Борис Олександрович (1912—1992) — радянський український актор. Народний артист УРСР (1960).
 Сабуров Євген Федорович (1946—2009) — поет, драматург, економіст, віце-прем'єр Росії (1990–91) і Криму (1994).
 Сабуров Максим Захарович (1900—1977) — радянський партійний та державний діяч.
 Сабуров Олександр Миколайович (1908—1974) — радянський військовий діяч, Герой Радянського Союзу, генерал-майор військ НКВС.

 Сабурова Євдокія Богданівна (? — 1614/1619/1620) — перша дружина царевича Івана Івановича, невістка Івана Грозного.
 Сабурова Марфа Єгорівна (1925—1983) — радянська колгоспниця, передовиця.
 Сабурова Ольга Миколаївна — голова Волинської обласної організації Профспілки працівників державних установ України, кавалер ордена Княгині Ольги III ступеня.
 Сабурова Соломонія Юріївна (бл. 1490 — 18 грудня 1542) — перша дружина Василя III, великого князя Московського. Ув'язнена ним до монастиря за бездітність.

Примітки 

Російські прізвища тюркського походження